World Class Wreckin’ Cru — электро-группа 1980-х годов из Комптона, Калифорния, созданная владельцем ночного клуба DJ Alonzo Williams. Группа состояла из таких исполнителей как DJ Yella, Dr. Dre, Shakespeare и Cli-N-Tel. Dr. Dre и DJ Yella будет продолжать отдельную карьеру, чтобы добиться славы в качестве членов N.W.A.. Fresh Crew’s и Dr. Rock были также одними из первых членов World Class Wreckin’ Cru.

Синглы 
 Surgery (12") (1985)
 Bust It Up 2 + 1 (12") (1985)
 Juice (12") (1985)
 He’s Bionic/The Fly (12") (1986)
 Keep It Real Letter (12") (1986)
 Mission Pregnat (7") (1986)
 Mission Possible/World Class Freak (12") (1986)
 The Zoowoo (12") (1986)
 Turn Off the Lights (12") (1987)
 House Calls (12") (1987)
 Lay Your Body Down (12") (1988)
 Lovers (12") (1988)
 World Class Mega Mix 89 (12") (1989)
 House Niggas (12") (1990)
 I’ll Be SmOkin on Dat Dro (12") (1992)

Студийные альбомы 
 World Class (1984)
 Rapped in Romance (1986)
 The Best of the World Class Wreckin Cru (1987)
 Fast Lane (1988)
 Phases in Life (1990)
 Turn Off the Lights (1991)
 Gold (1994)
 The World Class Wreckin' Cru Greatest Hits Plus (2000)

Ссылки 
 Полная биография и аудио интервью с Alonzo на westcoastpioneers 
 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы из Калифорнии